Sezon 1941 był 12. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
14 goli – Jussi Valtonen (Turun Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1941 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii